Nato nel quartiere di Marassi, proprio a fianco del campo del Genoa, era noto come Bergamino III, per distinguerlo dai fratelli Augusto e Giacomo, anch'essi calciatori.

Bibliografia